Eugenius von Toledo ist der Name folgender Personen: 

* Eugenius I. von Toledo († um 250), französischer Heiliger und Märtyrer, Bischof von Toledo
 Eugenius II. von Toledo (auch Eugenius I.; † 647), Astronom, Mathematiker und Geistlicher, Erzbischof von Toledo
 Eugenius III. von Toledo (auch Eugenius II.; † 657), Dichter, Herausgeber und Geistlicher, Erzbischof von Toledo und Heiliger